Перу има више значења:
 Перу
 Перу (Њујорк)
 Перу (Илиноис)
 Перу (Индијана)
 Перу (Канзас)
 Перу (Небраска)